BBE steht für:
 Best Buy Europe, Tochtergesellschaft von Best Buy in Europa
 Bijzondere Bijstands Eenheid, eine niederländische Antiterroreinheit
 Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
 Große Bayerische Biographische Enzyklopädie, 2005 in mehreren Bänden erschienenes Nachschlagewerk
 Bundesverband Bioenergie
B.B.E. steht für:
 B.B.E., eine französische Trance-Musikgruppe

Bbe steht für:
 einen Buchstaben () des Shahmukhi-Alphabets, siehe Be (Buchstabe)

bbe steht für:
 Bangba (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache in der Provinz Orientale des Kongo

Abkürzung